Indianapolis 500 1931 je bila devetnajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1931.

Rezultati

1931 v športu
1931